Voorafgaand aan de opdeling van het land:
 Parlement van Ierland, de wetgevende instantie van het Koninkrijk Ierland die opgedoekt werd door de Act of Union van 1800
 het wetgevend orgaan van Ierland dat gepland was om op te richten in navolging van de Home Rule Act (1914)
 Dáil Éireann (Ierse Republiek), het onwettige en revolutionaire parlement van de Ierse Republiek tussen 1919 en 1922

 Na de opdeling van het land:
 Parlement van Zuid-Ierland, tussen 1920 en 1921
 Oireachtas van de Ierse Vrijstaat, het parlement van de Ierse Vrijstaat (1922-1937)
 Oireachtas, het parlement van het huidige Ierland, bestaande uit een Lagerhuis en Hogerhuis

 In Noord-Ierland:
 Parlement van Noord-Ierland, tussen 1920 en 1972
 Noord-Ierse Vergadering, de Home Rule-vergadering opgericht in 1973 als onderdeel van het Sunningdale Agreement
 Assemblee voor Noord-Ierland, het in 1998 opgerichte parlement als gevolg van de devolutiepolitiek en het Belfast Agreement